«Los Ríos» puede referirse a:

 La Provincia de Los Ríos, una de las provincias de la República del Ecuador.
 La Región de Los Ríos, una de las regiones de la República de Chile.